Tsuruya Namboku ist der Name folgender Personen:

Tsuruya Namboku I. (1672–1736), japanischer Kabuki-Schauspieler
Tsuruya Namboku II. (1701–1763), japanischer Kabuki-Schauspieler
Tsuruya Namboku III. († 1787?), japanischer Kabuki-Schauspieler
Tsuruya Namboku IV. (1755–1829), japanischer Kabuki-Autor
Tsuruya Namboku V. (1796–1852), japanischer Kabuki-Autor